Грав-Сент-Ама́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Шатонёф-сюр-Шарант. Округ коммуны — Коньяк.

Код INSEE коммуны — 16297.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 410 км к юго-западу от Парижа, в 110 км южнее Пуатье, в 20 км к западу от Ангулема.

Вдоль северной границы коммуны протекает река Шаранта. На западе коммуны протекает ручей Анквиль.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 324 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 212 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 164 были экономически активными, 48 — неактивными (показатель активности — 77,4 %, в 1999 году было 77,6 %). Из 164 активных работали 152 человека (90 мужчин и 62 женщины), безработных было 12 (5 мужчин и 7 женщин). Среди 48 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 24 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сент-Аман (XII век). Была разрушена протестантами, восстановлена в XVII веке
 Бронзовый колокол (1605 год). Диаметр — 56 см. На колоколе выгравирована надпись: MIL VI C ET V.M.PO (UPEAU). Исторический памятник с 1944 года
 Приходская  (XII век)
 Бронзовый колокол (1500 год). Исторический памятник с 1943 года
 Фреска «Благовещение» (XV век). Высота — 153 см, ширина — 207 см. В 1977 году была реставрирована. Исторический памятник с 1911 года
 Поместье Курпето (XVII век)
 Замок Анквиль

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта